Lambro – rzeka we Włoszech, w Lombardii, dopływ Padu
 Lambro – rzeka we Włoszech, w Kampanii, dopływ Morza Tyrreńskiego
 Lambro – powieść poetycka Juliusza Słowackiego
 Andrzej Niemojewski, ps. „Lambro” – polski poeta, pisarz i publicysta